Влади́мир Петро́вич Ако́ев (;  селение Дигора Северо-Осетинская автономная область — в 1997 году) — Заслуженный тренер СССР (1991) и СОАССР (1972) по тяжёлой атлетике.

Биография 
Родился 18 декабря в селении Дигора Северо-Осетинской автономной области. Тренировался самостоятельно. Обладал большой физической силой. В 1948 году выступил на чемпионате республики и стал первым. В этом же году на чемпионате РСФСР в Сталинграде стал чемпионом. В 1950 году стал чемпионом Российского общества «Спартак». С 1951 по 1953 года находился в рядах Советской Армии и неоднократно выигрывал первенство Вооружённых Сил. В 1955 году стал чемпионом СССР среди молодёжи и входит в состав сборной команды СССР. В 1957 году стал чемпионом РСФСР во Владикавказе и установил два рекорда РСФСР (в жиме — 145 кг и в рывке — 139,5 кг.).

В 1969 году окончил факультет физического воспитания и спорта Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова и стал работать тренером.

Является основателем осетинской школы тяжёлой атлетики. Он внёс огромный вклад в развитие тяжёлой атлетики в Северной Осетии. Подготовил больше 100 мастером спорта среди которых чемпионы Олимпийских игр, мира, Европы, СССР и РСФСР. Его учениками являются: его сын — Артур Акоев, Виктор Наниев, Руслан Наниев, Феликс Наниев, Виктор Рамонов, Казбек Халлаев.

Владимир умер в 1997 году.

Награды и звания 
 Заслуженный работник культуры Северной Осетии (1978)

См. также 
 Акоев, Артур Владимирович

Ссылки 
 Акоев Владимир Петрович

Тяжелоатлеты СССР
Выпускники факультета физического воспитания и спорта Северо-Осетинского государственного университета
Тренеры России по тяжёлой атлетике
Тренеры СССР по тяжёлой атлетике